

Patronymie
 John Surratt (1844-1916), impliquée dans la conspiration d'assassinat du président Abraham Lincoln
 Mary Surratt (1823-1865), impliquée dans la conspiration d'assassinat du président Abraham Lincoln